gromada Jurkowice (powiat opatowski)
 gromada Jurkowice (powiat staszowski) (sandomierski/staszowski)